Thới Sơn (Tịnh Biên), een xã in het Vietnamese district Tịnh Biên.
 Thới Sơn (eiland), een eiland in de Vietnamese rivier de Tiền.